52-й чемпионат России по шахматам (1999 года) проходил с 15 по 28 декабря 1999 года в Москве.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Примечания 

Чемпионаты России по шахматам
1999 год в шахматах
Чемпионаты России в 1999 году
Шахматные турниры в Москве
Декабрь 1999 года
1999 год в Москве